Dragoș Coman (kunstschilder) (actief in de 16e eeuw)
Dragoș Coman (zwemmer) (geb. 1980)